Gracht Burggraaf (buurtschap), een buurtschap ten noorden van Gulpen in de gemeente Gulpen-Wittem
 Gracht Burggraaf (mottekasteel), een mottekasteel waarvan alleen de heuvel nog rest bij deze buurtschap